Een 120 mm kanon was een kanon met een diameter van 120 millimeter (12 cm), dat vrijwel altijd handmatig bediend werd. Dit type kanon werd van eind negentiende eeuw tot circa 1970 gebruikt, toen werd het vervangen door modernere, computerbestuurde kanonnen. 120 mm kanonnen kwamen vooral voor als hoofdgeschut op Japanse pantserdekschepen, lichte kruisers en torpedobootjagers. Ook werden ze als kustverdediging en artillerie ingezet. Hoewel 120 mm kanonnen een aanzienlijke kracht hadden, waren ze niet in staat om slagkruisers of slagschepen uit te schakelen, hun pantser was simpelweg te dik. Tegenwoordig zijn de meeste marineschepen bewapend met 76 mm of 127 mm kanonnen.

Voorbeelden 
Japan gebruikte aanzienlijk veel 120 mm kanonnen, hieronder enkele voorbeelden:
 De torpedobootjagers van de Umikaze-klasse
 De torpedobootjagers van de Isokaze-klasse
 De torpedobootjagers van de Kawakaze-klasse
Ook waren artillerie-divisies vaak uitgerust met 120 mm kanonnen. (zie foto)

Literatuur

Externe link 
 Website van TracesOfWar.nl

Artillerie